Веселово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Веселово — деревня в Лепельском районе Витебской области.
 Веселово — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.
 Веселово — деревня в Новогрудском районе Гродненской области.
 Веселово — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Веселово — деревня в Крупском районе Минской области.
 Веселово — деревня в Пуховичском районе Минской области.

Казахстан 
 Веселово — село в Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области, упразднено в 2000-е годы

Россия 
 Веселово — деревня в Петушинском районе Владимирской области.
 Веселово — село в Камышинском районе Волгоградской области.
 Веселово — деревня в Слободском районе Кировской области.
 Веселово — деревня в Красносельском районе Костромской области.
 Веселово — деревня в Тоншаевском районе Нижегородской области.
 Веселово — деревня в Красногородском районе Псковской области.
 Веселово — деревня в Весьегонском районе Тверской области.